Çamlıyayla (district), een Turks district in de provincie Mersin
 Çamlıyayla (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çamlıyayla